Gyda – variante danese del nome proprio di persona femminile Guðríðr
Gyda – fiume della Siberia
Penisola di Gyda – penisola della Siberia